Wolfgang Schulte ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Schulte (Maler) (1911–1936), deutscher Maler und Grafiker
 Wolfgang Schulte (Politiker) (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Schulte (Biologe) (* 1954), deutscher Biologe, Fotograf und Sachbuchautor 
 Wolfgang Schulte (Filmproduzent), deutscher Film- und Fernsehproduzent 
 Wolfgang Schulte-Tiges (1894–1964), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Wolfgang Schultze
 Wolfgang Schulze